Australian Open 2015 byl 103. ročník úvodního tenisového grandslamu sezóny, konaný v rozmezí 19. ledna až 1. února 2015. Odehrával se v melbournském Melbourne Parku na 16 dvorcích s tvrdým umělým povrchem Plexicushion. Organizátory události byli Mezinárodní tenisová federace a Australský tenisový svaz. Turnaj se řadil do kalendáře mužského okruhu ATP World Tour 2015 a ženského okruhu WTA Tour 2015. Vítězové si do žebříčků připsali dva tisíce bodů.

Obhájcem titulu v mužské dvouhře byl čtvrtý hráč žebříčku Stan Wawrinka ze Švýcarska, který nestačil v semifinále na světovou jedničku Srba Novaka Djokoviće. Ženská obhájkyně Li Na ukončila 19. září 2014 profesionální kariéru.

Novak Djoković vyhrál pátý titul po finálovém vítězství nad Andym Murraym, což znamenalo nový rekord otevřené éry tenisu. I třetí vzájemný boj o melbourneský titul zvládl lépe srbský tenista. Šestou trofejí navýšila Serena Williamsová rekord open éry, když ve finále zdolala Marii Šarapovovou. Jednalo se o jejich druhé vzájemné grandslamové finále. Italové Simone Bolelli a Fabio Fognini vybojovali své premiérové tituly na majoru vítězstvím ve čtyřhře. Ženský debl ovládl pár Bethanie Matteková-Sandsová a Lucie Šafářová a konečně ve smíšené soutěži triumfovala zkušená dvojice Martina Hingisová a Leander Paes. Švýcarka tak dosáhla na grandslamový titul po devíti letech, když naposledy předtím uspěla v mixu Australian Open 2006.

103. ročník 

Australian Open 2015 představuje 103. ročník turnaje odehrávajícího se v Melbourne Parku.

Turnaj zahrnoval singlové a deblové soutěže mužů i žen, a smíšenou čtyřhru. Junioři – chlapci a dívky do 18 let, hráli dvouhry a čtyřhry, které patřily do kategorie A (Grade A). Vozíčkářské soutěže se v rámci okruhu UNIQLO Tour řadily do kategorie Grand Slamu.

Turnaj probíhal na 16 soutěžních dvorcích s tvrdým povrchem Plexicushion, jehož nové tónování zlepšilo vizuální kontrast míčku vůči podkladu. Součástí areálu jsou tří hlavní kurty – Rod Laver Arena, Hisense Arena a Margaret Court Arena. Rekonstrukce dvorce Courtové byla dokončena k roku 2015. Její součástí se stalo namontování funkční zatahovací střechy a navýšení kapacity ze 6 000 diváků na 7 500 sedících návštěvníků. Australian Open 2015 se tak stal prvním grandslamem, jenž využil tří dvorců se zatahovací střechou. Hrálo se s míči Wilson. Všechny dvorce získaly nové ukazatele skóre s větší obrazovkou.

Mediální pokrytí 
Přenos z grandslamu probíhal do více než 200 států světa. V Austrálii byla držitelem práv na živé vysílání stanice Seven Network pod vedením skupiny Seven Sport. V asijsko-pacifickém regionu se jednalo o televizní kanály CCTV, iQiyi, SMG (ČLR), Fiji One (Fidži), Sony SIX (Indie), WOWOW, NHK (Japonsko), Sky TV (Nový Zéland) a Fox Sports Asia. Na evropském kontinentu byl signál šířen v síti Eurosportu, NOS (Nizozemsko), SRG SSR (Švýcarsko) a BBC (Spojené království). Na Středním východu pak turnaj přenášel beIN Sports a v Africe stanice SuperSport. Pokrytí na americkém kontinentu zajišťoval ESPN.

Živé přenosy zprostředkovávaly signál ze sedmi dvorců – Rod Laver Arena, Hisense Arena, Margaret Court Arena a kurtů č. 2, 3, 6 a 8. Kvalifikace, rozlosování a dětský den vysílala oficiální webová stránka AusOpen.com.

Vítězové 
V mužské dvouhře triumfoval světový hráč číslo jedna Srb Novak Djoković, který na australském grandslamu dokázal triumfovat popáté a udržel si tak pozici světové jedničky.

Ženskou dvouhru na melbournských kurtech ovládla světová jednička Serena Williamsová ze Spojených států. Jednalo se o její šestý titul z australského grandslamu a celkově devatenáctý.

V mužské čtyřhře získal titul nenasazený italský pár Simone Bolelli a Fabio Fognini. Pro oba tenisty se jednalo o první grandslamovou trofej.

Ženskou čtyřhru opanovala nenasazená americko-česká dvojice Bethanie Matteková-Sandsová a Lucie Šafářová. Obě šampiónky získaly první společný grandslamový titul, když se jednalo o jejich první společný turnaj na okruhu WTA.

Smíšenou čtyřhru vyhrála sedmá nasazená indicko-švýcarská dvojice Leander Paes a Martina Hingisová. Pro Hingisovou to byl druhý titul z melbournského mixu, pro jejího tenisového partnera Paese to byl třetí triumf z této disciplíny v Austrálii.

Galerie vítězů

Statistiky 
 Nejvíce es:  Milos Raonic – 114 /  Serena Williamsová – 88;
 Nejrychlejší podání:  Marius Copil – 242 km/h /  Serena Williamsová – 204 km/h;
 Nejvíce dvojchyb:  Jerzy Janowicz – 27 /  Camila Giorgiová – 37;
 Nejlepší procentuální úspěšnost prvního podání:  Blaž Kavčič – 73 % /  Renata Voráčová – 84 %
 Nejvíce vyhraných míčů po prvním podání:  Ivo Karlović – 111 ze 124 (90 %) /  Aleksandra Krunićová – 19 z 21 (90 %)
 Nejvíce zreturnovaných prvních podání:  Andy Murray – 188 /  Serena Williamsová – 117
 Nejvíce proměněných brejkbolů:  Andy Murray – 39 /  Serena Williamsová – 32
 Nejdelší výměny:
 Nejdelší mužská výměna trvala 40 míčů a byla odehrána ve třetím kole mezi Davidem Ferrerem a Gillesem Simonem za stavu 6–2, 6–5 a 0–0 z pohledu Ferrera, který ji vyhrál.
 Nejdelší ženská výměna trvala 33 míčů a byla odehrána mezi Madison Brengleovou a Andreou Petkovicovou v prvním kole za stavu 5–7, 3–3 a 0–15 z pohledu Brengleové, která výměnu prohrála.

Finanční odměny 
Celkový rozpočet Australian Open 2015 dosáhl rekordní výše 40 miliónů australských dolarů. Vítězové dvouhry obdrželi prémii 3 100 000 australských dolarů. Z celkové sumy bylo vyplaceno 28 796 000 australských dolarů na hlavní soutěže dvouher a dalších 1 344 000 dolarů poraženým v kvalifikacích. Rozpočet deblových soutěží činil 5 165 200 dolarů. Pro smíšenou čtyřhru byla stanovena částka 480 000 dolarů. Z dalších soutěží si startující odvezli 605 330 dolarů. Poplatky, včetně trofejí a částek tenistů na den, byly hrazeny z 3 609 470 dolarů.

Bodové hodnocení do žebříčku ATP a WTA 
Tabulka uvádí zisk bodů do žebříčku ATP a WTA v závislosti na kole turnaje, ve kterém tenista vypadl.

Odhlášení tenisté

Muži

Ženy

Dospělí

Dvouhra mužů

Dvouhra žen

Čtyřhra mužů

Čtyřhra žen

Smíšená čtyřhra

Junioři

Dvouhra juniorů

Dvouhra juniorek

Čtyřhra juniorů

Čtyřhra juniorek

Vozíčkáři

Dvouhra vozíčkářů

Dvouhra vozíčkářek

Čtyřhra vozíčkářů

Čtyřhra vozíčkářek

Dvouhra kvadruplegiků

Čtyřhra kvadruplegiků

Divoké karty 
Následující tenisté obdrželi divokou kartu do hlavních soutěží.

Divoké karty pro zástupce francouzského a amerického tenisu v singlových soutěžích byly přiděleny v rámci reciproční dohody tří ze čtyř tenisových svazů pořádajících Grand Slam, Tennis Australia, United States Tennis Association (USTA) a Fédération Française de tennis (FFT). USTA je přidělil Denisi Kudlovi a Irině Falconiové. Francouzský svaz (FFT) zvolil Lucase Pouilleho a Océanii Dodinovou.

O další čtyři divoké karty byl sehrán kvalifikační turnaj Asia-Pacific Australian Open Wildcard Playoff v mužském a ženském singlu i deblu. Australský svaz organizoval vlastní kvalifikaci, z níž vyšli vítězně Jordan Thompson, Darja Gavrilovová a smíšený pár Samuel Thompson a Masa Jovanovicová.

Všechny zbylé karty přidělil Australský tenisový svaz.

Mužská dvouhra 
  Čang Ce
  Lucas Pouille
  Denis Kudla
  James Duckworth
  Thanasi Kokkinakis
  John Millman
  Luke Saville
  Jordan Thompson

Ženská dvouhra 
  Tuan Jing-jing
  Océane Dodinová
  Irina Falconiová
  Čang Kchaj-čen
  Darja Gavrilovová
  Arina Rodionovová
  Olivia Rogowská
  Storm Sandersová

Mužská čtyřhra 
  Alex Bolt /  Andrew Whittington
  James Duckworth /  Luke Saville
  Matthew Ebden /  Matt Reid
  Omar Jasika /  John-Patrick Smith
  Thanasi Kokkinakis /  Nick Kyrgios
  John Millman /  Benjamin Mitchell
  Lee Hsin-han /  Čang Ce

Ženská čtyřhra 
  Monique Adamczaková /  Olivia Rogowská
  Naiktha Bainsová /  Sara Tomicová
  Kimberly Birrelovál /  Priscilla Honová
  Darja Gavrilovová /  Storm Sandersová
  Maddison Inglisová /  Alexandra Nancarrowová
  Jessica Mooreová /  Abbie Myersová
  Jang Čao-süan /  Jie Čchiou-jü

Smíšená čtyřhra 
  Čang Kchaj-čen /  Čang Ce
  Casey Dellacquová /  John Peers
  Jarmila Gajdošová /  Mahesh Bhupathi
  Darja Gavrilovová /  Luke Saville
  Masa Jovanovicová /  Sam Thompson
  Andreja Klepačová /  Chris Guccione
  Arina Rodionovová /  Max Mirnyj

Kvalifikanti 
Následující tenisté postoupili do hlavní soutěže z kvalifikačního turnaje hraného mezi 14.–17. lednem 2015.

Mužská dvouhra 

  Tim Pütz
  Jürgen Melzer
  Elias Ymer
  Tim Smyczek
  Matthias Bachinger
  Jan Hernych
  Aljaž Bedene
  Jimmy Wang
  Michael Russell
  Ruben Bemelmans
  Marius Copil
  Kyle Edmund
  Alexandr Kudrjavcev
  Ilja Marčenko
  Juki Bhambri
  Laurent Lokoli
  Hiroki Morija – šťastný poražený

Ženská dvouhra 

  Denisa Allertová
  Stéphanie Foretzová
  Renata Voráčová
  Tatjana Mariová
  Alexandra Panovová
  Lucie Hradecká
  Ons Džabúrová
  Urszula Radwańská
  Richèl Hogenkampová
  Jevgenija Rodinová
  Anna Tatišviliová
  Petra Martićová
  Julia Putincevová – šťastná poražená

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Australian Open – oficiální stránky 

 
ATP World Tour 2015
WTA Tour 2015
Tenis v Austrálii v roce 2015